«Звуки музыки»:

 Звуки музыки (мюзикл) — бродвейский мюзикл 1959 года
 Звуки музыки (фильм) — голливудский фильм 1965 года по одноимённому мюзиклу

The Sound of Music:
 The Sound of Music (песня) — песня из мюзикла «Звуки музыки» и одноимённого кинофильма
 The Sound of Music (альбом) — альбом Карла Крейга